Пигмалион и Галатея (картина Жерома) — картина 1890 года французского художника Жана-Леона Жерома из собрания Метрополитен-музея.
 Пигмалион и Галатея (картина Пешё) — картина 1784 года французского художника Лорана Пешё из собрания Государственного Эрмитажа.
 Пигмалион и Галатея (картина Буше) — картина середины XVIII века французского художника Франсуа Буше из собрания Государственного Эрмитажа.
 Пигмалион и Галатея (картина Бронзино) — картина около 1529–1530 годов итальянского художника Аньоло Бронзино из собрания Галереи Уффици.
 Пигмалион и Галатея (картина Жироде) — картина 1819 года французского художника Анн-Луи Жироде из собрания Лувра.